Sizaire steht für:

 Sizaire Frères, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Sizaire-Naudin, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Société Nouvelle des Autos Sizaire, ehemaliger französischer Automobilhersteller (1913–1927)
 F. W. Berwick & Co., ehemaliger britischer Automobilhersteller (1920–1925)

Sizaire ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Sizaire (1880–1934), französischer Unternehmer, Automobilbauer und -rennfahrer